Jetta puede referirse a:
 Jetta (automóvil), marca del grupo Volkswagen para China;
 Volkswagen Jetta, modelo de automóvil de la marca Volkswagen;
 (544) Jetta, asteroide.